Палата депутатов Парламента Чешской Республики () — нижняя палата Парламента Чехии.

Порядок формирования и роспуска 
В соответствии со статьёй 16 Конституции Чешской Республики от 16 декабря 1992 года, Палата состоит из 200 депутатов и избирается сроком на 4 года. Депутаты избираются тайным голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права (статья 18 Конституции). С 2000 года по 2021 год, выборы депутатов проводились по пропорциональной избирательной системе c 5-процентным барьером для партии, 10 % для двухпартийной коалиции, 15 % для трёх партийной и более коалиции. Депутатские места распределялись между партиями, прошедшими процентный барьер, с использованием метода д'Ондта. С 2021 года выборы депутатов проводятся по пропорциональной избирательной системе c 5 % для партии, 8 % для двухпартийной коалиции, 11 % для трёх партийной и более коалиции. Депутатские места распределяются между партиями, прошедшими процентный барьер, с использованием квоты Империали.

Выборы в Палату депутатов (как и в Сенат) должны проводиться в последние 30 дней срока полномочий Палаты, а если Палата депутатов была распущена досрочно, то выборы должны проводиться в течение 60 дней со дня её роспуска (статья 17 Конституции).

Активным избирательным правом обладает каждый гражданин Чешской Республики, достигший 18 лет (статья 18 Конституции), а пассивное принадлежит каждому гражданину Чешской Республики, имеющему право избирать и достигшему 21 года (статья 19 Конституции).

Палата депутатов из своего состава избирает председателя и заместителей председателя (вице-председателей) Палаты депутатов (статья 29 Конституции). Палата депутатов в качестве своих органов формирует комитеты и комиссии Палаты депутатов (статья 31 Конституции).

Палата депутатов слагает свои полномочия по истечении срока, на который она избиралась. Досрочно Палата депутатов может быть распущена Президентом Республики в случаях, установленных статьёй 35 Конституции:
 Если Палата не выразила доверия вновь назначенному Правительству, председателя которого Президент Республики назначил по предложению председателя Палаты;
 Если Палата в течение 3-х месяцев не приняла постановление по проекту закона, внесённому Правительством, если с обсуждением этого законопроекта Правительство связывает вопрос о доверии;
 Когда сессия Палаты депутатов было прервана на более длительный срок, чем допускается;
 Когда Палата в течение более 3-х месяцев была неспособна принимать решения, если её сессия не прерывалась и в этот период Палата повторно созывалась на заседание.
Кроме того, статья 35 Конституции устанавливает два общих условия, касающихся возможности роспуска Палаты депутатов Президентом: во-первых, Палату нельзя распустить в течение последних 3-х месяцев срока её полномочий, а во-вторых, Палату можно распустить только с одобрения трёх пятых от общего числа депутатов Палаты.

Место в системе государственных органов 
Правовое положение Палаты депутатов определяется второй главой Конституции Чехии. Парламентская модель Чешской Республики ставит нижнюю палату Парламента в центр системы высших государственных органов власти. Палата депутатов формирует Правительство Чешской Республики, которое формально является подчинённым палате. Каждый депутат Палаты обладает правом законодательной инициативы по любым вопросам, а также правом направления интерпелляций.

Палата депутатов является главным звеном законодательного процесса Чешской Республики: все законопроекты, согласно статье 41 Конституции, вносятся в Палату депутатов и передаётся в Сенат только после одобрения Палатой.

История

I созыв (1992−1996) 
Палата депутатов была учреждена при реорганизации Чешского национального совета в соответствии с Конституцией Чешской Республики 1992 года и начала работу 1 января 1993 года. Депутатские места были распределены как в ЧНС:

II созыв (1996−1998) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 31 мая и 1 июня 1996 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

III созыв (1998−2002) 
В результате внеочередных парламентских выборов, прошедших 19—20 июня 1998 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

IV созыв (2002−2006) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 14—15 июня 2002 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

V созыв (2006−2010) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 2—3 июня 2006 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

VI созыв (2010−2013) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 28—28 мая 2010 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

На заседании Палаты депутатов Чехии 7 августа 2013 года составу правительства Иржи Руснока был выражен вотум недоверия: против состава правительства проголосовало 100 депутатов (члены правоцентристских партий ODS и TOP 09), за — 93 депутата (из левых партий KSČM и ČSSD, а также большинство правоцентристской партии Дела общественные), 7 депутатов отсутствовали в заседании палаты. 9 августа Иржи Руснок объявил об отставке правительства, которую 13 августа принял Президент Чехии Милош Земан.

20 августа 2013 года Палата депутатов по предложению партии ТОП 09, большинством в 140 голосов депутатов, проголосовала за досрочный роспуск палаты в соответствии со статьёй 35 Конституции. В голосовании не участвовали члены Гражданской демократической партии (ODS), которые перед началом голосования демонстративно покинули зал заседаний . После встречи лидеров фракций Палаты депутатов с президентом Милошем Земаном было объявлено о том, что досрочные выборы в Палату депутатов парламента состоятся 25—26 октября 2013 года. 28 августа 2013 года специальным актом президента Чехии Милоша Земана Палата депутатов Парламента была распущена.

К моменту голосования о самороспуске Палаты депутатов в её состав входили представители следующих политических объединений Чешской республики:

VII созыв (2013−2017) 
В результате досрочных парламентских выборов, прошедших 25—26 октября 2013 года места в Палате депутатов были распределены следующим образом:

VIII созыв (2017−2021) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 20—21 октября 2017 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

IX созыв (2021−2025) 
В результате очередных парламентских выборов, прошедших 8—9 октября 2021 года, депутатские места в нижней палате были распределены следующим образом:

Председатели палаты

Примечания

Источники 
 Избирательная система Чехии. Выборы в Парламент
 Лазарева М. Н. Парламент в условиях строительства демократического государства : Опыт Чешской Республики. — М.,2009.
 П. Коларж, П. Валента. Парламент Чешской республики - Палата депутатов. Издано для Канцелярии Палаты депутатов Парламента Чешской республики - Иван Крал, 2009 г. — ISBN 978-80-87324-04-2.
 Ústava České republiky

Государственное устройство Чехии
Политика Чехии
Чехия